Název Varsovia má více významů:
 latinsky Varšava – základní význam
 Varsovia (vlak) – vlakový expres spojující Prahu s Varšavou
 Sinfonia Varsovia – varšavský symfonický orchestr
 Škoda Varsovia – soupravy metra pro Varšavu